Brus bezeichnet

 eine Stadt in Serbien, siehe Brus (Serbien)
 ein in norddeutschen und dänischen Raum verbreitetes Kartenspiel, siehe Bräus
 ein Dorf im Kosovo, siehe Brus (Lipljan)

Brus ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Brus von Müglitz (1518–1580), Bischof von Wien und Erzbischof von Prag
 Günter Brus (* 1938), österreichischer Aktionskünstler
 Helena Wolińska-Brus (1919–2008), polnische Kommunistin
 Johannes Brus (* 1942), deutscher Künstler
 Louis Brus (* 1943), Professor für Physik und Chemie an der Columbia University

 William de Brus, englisch-schottischer Adliger 

Siehe auch:
 Bruhs
 Bruß
 Brouzes
 Prus